Youth (BTS-album)
 Youth (Matisyahu-album)
 Youth (Tinie Tempah-album)
 Youth (dal)